DSCC ist eine Abkürzung und steht für:

 Deep Sea Conservation Coalition, eine Vereinigung von Nichtregierungsorganisationen zum Schutz der Tiefsee,
 Democratic Senatorial Campaign Committee, eine Wahlkampforganisation der Demokraten für den US-Senat,
 Defense Supply Center Columbus, ein Logistikzentrum des US-Verteidigungsministeriums,
 Deutscher Senioren-Computer-Club e.V.

Abkürzung